Sentə-Araljə / Senta-Aralha / Sainte-Araille est le nom gascon pour Sancta Eulalia / Sainte Eulalie, martyre devenue patronne de Barcelone.

Présentation
L'importante  transformation phonétique s'explique par :
 une hypercorrection : Eulalia > *Ellalia
 le traitement, régulier en gascon : ella > era et alia > aljɵ (mouillure du l)
 l'assimilation du e en a : Eraljɵ > Araljɵ.

La perte de conscience de cette équivalence, a produit des graphies agglutinées ou improprement masculinisées de ce nom de Sainte-Araille :
 Saint-Araille dans la Haute-Garonne
 Saint-Arailles dans le Gers
 Sentaraille à Lorp-Sentaraille et à Montfa en Ariège
 Sentarailles à Viscos (Hautes-Pyrénées)
 Xaintraille à Saint-Sever (Landes)
 Xaintrailles, commune de Lot-et-Garonne, fief de Jean Poton de Xaintrailles, rendu célèbre par ses succès militaires aux côtés de Jeanne d’Arc. Il y a également un château de Xaintrailles à Gimont (Gers).
Le X vient de la palatisation fréquente en gascon du s initial en sh, écrit x dans le sud-ouest de l'Europe.

Mot gascon